José de Armas e Fernando González erano i detentori del titolo, ma solo de Armas ha partecipato in coppia con Daniel Langre, ma ha perso nei quarti di finale contro Irakli Labadze e Lovro Zovko.

Labadze e Zovko hanno battuto in finale Kristian Pless e Olivier Rochus 6–1, 7–6.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 1999